Procopio puede hacer referencia a:

Personas 
 Procopio (nombre), nombre propio de persona masculino
 Procopio (apellido), apellido patronímico

Santos 
 San Procopio de Cesarea de Palestina (f. 303), mártir, celebrado el 8 de julio;
 San Procopio el Decapolitano (f. 750), activo con San Basilio en la lucha contra la iconoclastia, celebrado el 27 de febrero;
 San Procopio de Taormina (f. 906), último obispo de Taormina, mártir;
 San Procopio de Praga (f. 980), abad basiliano de Bohemia, celebrado el 4 de julio;
 San Procopio de Sazava (f. 1053), abad benedictino de Bohemia, celebrado el 25 de marzo;
 San Procopio de Ustjug (f. 1303), necio en Cristo, celebrado el 8 de julio.
 San Procopio de Amberes, mártir, celebrado el 1 de marzo.

Nombre 
 Procopio de Escitópolis (f. 303), mártir cristiano y santo
 Procopio (usurpador) (326-366), emperador usurpador romano
 Procopio (magister militum) (f. c. 422/424), general romano, descendiente del usurpador y padre del emperador Antemio
 Procopio Antemio, emperador de la Roma occidental 467–472
 Procopio de Gaza (c. 465-528), rétor griego cristiano que vivió en Gaza en el  y que perteneció a la Segunda sofística
 Procopio Antemio (hijo) (f. c. 469-515), cónsul del Imperio Romano Oriental, hijo del emperador Procopio Antemio
 Procopio de Cesarea (c. 500-565), historiador bizantino
 Procopio el Decapolitano (), monje de Constantinopla
 Procopio de Sázava (f. 1053), canónigo bohemio, ermitaño y santo católico
 Procopio de Ustyug (1243-1303), fanático de Cristo (yurodivy), hacedor de milagros y santo de la Iglesia Ortodoxa Rusa
 Procopio el Grande/Andrés Procopio (c. 1380-1434), general husita checo
 Procopio I de Jerusalén (f. 1788), Patriarca ortodoxo griego de Jerusalén
 Procopio de Constantinopla (1734-1803/1804), Patriarca ecuménico de Constantinopla
 Procopio II de Jerusalén (f. 1880), Patriarca ortodoxo griego de Jerusalén
 Procopio Lazaridis (1859-1923), obispo metropolitano ortodoxo griego y santo
 Procopio Bonifacio (1873-1897), activista y político independentista filipino
 Procópio Cardoso (n. 1939), jugador y entrenador de fútbol brasileño
 Prokópis Pavlópoulos (n. 1950), abogado y político griego, presidente de Grecia (2015-2020)
 Procopio Franco (n. 1970), corredor de fondo mexicano

Apellido 
 Francesco Procopio dei Coltelli (1651-1727), chef italiano
 Nilo Procópio Peçanha (1867-1924), político y abogado brasileño, presidente de Brasil (1909-1910)
 José Procópio Mendes (1913-1980), futbolista brasileño
 Pino Procopio/Giuseppe Antonio Procopio (n. 1954), pintor, escultor e ilustrador figurativista italiano
 Rubén Procopio (n. 1961), dibujante de cómics y animación estadounidense
 Sergio Procopio (n. 1965), mimo italiano
 Bruno Procopio (n. 1976), clavecinista brasileño

Divisiones administrativas 
 Procopio (Tartarugalzinho), localidad del municipio de Tartarugalzinho, estado de Amapá, Brasil
 Procopio (Cutias), localidad del municipio de Cutias, estado de Amapá, Brasil
 Procopio (Paraguay), localidad del distrito de Mbaracayu, departamento de Alto Paraná, Paraguay
 Cornélio Procopio, municipio del estado de Paraná, Brasil
 Procópio Carvalho, localidad del municipio de Santa Rita do Passa Quatro, estado de São Paulo, Brasil
 San Procopio, municipio de la provincia de Reggio Calabria, región de Calabria, Italia
 Sítio Procopio, localidad del municipio de Antonina, estado de Paraná, Brasil
 Tenente Procopio, localidad del municipio de Natal, estado de Rio Grande do Norte, Brasil
 Isla Procopio/Ilha do Procopio, isla en el río Iriri, estado de Pará, Brasil

Argentina
 Leandro Procopio,Colorado, Artista 3D, jugador profesional de Futbol y Basquet. Tick Tocker. Nominado al premio Oscar

Otros 
 Procopio di Torrecupa, tira cómica italiana
 Don Procopio, ópera buffa de Georges Bizet